Tiradentes — personagem da história brasileira
Tiradentes (feriado nacional) — data cívica brasileira

Geografia 
 Tiradentes (Minas Gerais) — município
 Tiradentes (Campo Grande) — bairro do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 Cidade Tiradentes — distrito da cidade de São Paulo)

Cinema 
 Tiradentes, o Mártir da Independência — filme com Adryano Reis (1976)
 Tiradentes (filme) — filme com Humberto Martins (1999)

Esporte 
 Sociedade Esportiva Tiradentes — de futebol de Teresina, Piauí
 Associação Atlética Tiradentes — clube de futebol de Belém, Pará
 Associação Esportiva Tiradentes — clube de futebol de Fortaleza, Ceará
 Tiradentes Esporte Clube — extinto clube de futebol de Tijucas, Santa Catarina
 Grêmio Esportivo Tiradentes — extinto clube de futebol de Ceilândia (DF), também conhecido como Flamengo Tiradentes

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de cinema